Balthazar Marsy (1624 - 1674), sculpteur français ayant notamment œuvré au château de Versailles,
 Gaspard Marsy (1629 - 1681), frère du précédent, également sculpteur ayant œuvré au château de Versailles,
 François-Marie de Marsy (1714 - 1763), homme de lettres français, auteur notamment d'une Histoire des Japonais, des Chinois, des Indiens etc.
 Mademoiselle Marsy, une actrice française de la fin du .